García I. bezeichnet folgende Personen:

*García I. (León) (~871–914), König von León
García I. (Navarra) (~919–970), König von Navarra
Garcia I. (Kongo) (Mvemba á Nkanga Ntinu), Mani-Kongo von 1624 bis 1626